Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2001 года  прошёл 23 февраля —13 марта в Москве, Россия по круговой системе под эгидой ФМЖД. Место проведения — гостиница «Узкое» на Литовском бульваре в Ясенево.

В турнире приняли участие 17 спортсменов из 11 стран. Чемпионом мира стал россиянин Алексей Чижов. Второе место занял представитель Латвии Гунтис Валнерис, бронза у представителя Нидерландов Йохана Крайенбринка (при равенстве очков с Робом Клерком Крайенбринк получил преимущество по дополнительному показателю — числу побед). Спортсмены, занявшие в чемпионате места со второго по шестое, получили право участия без отбора в ближайшем турнире претендентов. Последнюю пятую путёвку завоевал Александр Георгиев, победивший в дополнительном матче из трёх партий Андрея Калмакова со счётом 4:2 (1-1, 1-1, 2-0).

Результаты

Ссылки 
 Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов

Мужчины 2001
Международные спортивные соревнования в Москве
Соревнования по международным шашкам в Москве
Спорт в России в 2001 году
Чемпионаты мира в России
2001 год в шашках
2001 год в Москве
Февраль 2001 года
Март 2001 года